Abu je lahko:
 abu (arabsko ab je oče) je pogost pridevnik pri arabskih imenih
 ime/priimek več oseb:
 Abu Bekr, Mohamedov tast
 Abu Nuvas, arabski pesnik
 Abu Salma, jordanski pesnik
 Habib ben Aus Abu Tammam, arabski pesnik
 drugo
 Abu Dabi - arabski emirat, član ZAE